Крило́вка (до 1945 року — Кара-Найман, ) — село Первомайського району Автономної Республіки Крим.